Урас:
 Урас — коммуна в Италии, на острове Сардиния
 Урас — река в Виноградовском районе Архангельской области
 Урас — озеро в Онежском районе Архангельской области (бассейн Нюхчи)